Enste ist der Familienname folgender Personen:
 Dominik Enste (* 1967), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Franz Rainer Enste (* 1953), deutscher Jurist sowie niedersächsischer Landtags- und Regierungssprecher
 Norbert Enste (1950–2010), deutscher Kommunikationswissenschaftler

Enste ist der Ortsname von:
 Enste (Meschede), Stadtteil von Meschede im Sauerland